Loučka obecně znamená malou louku.

Slovo Loučka se vyskytuje také jako místní jméno:
 obce
 1. Loučka (okres Olomouc)
 2. Loučka (Polsko) – obec v polské části Těšínska
 3. Loučka (okres Vsetín)
 4. Loučka (okres Zlín)
 Dlouhá Loučka – více míst

 části obcí
 5. Loučka (Lipník nad Bečvou) (Lipník nad Bečvou VI-Loučka) – část města Lipník nad Bečvou v okrese Přerov
 6. Loučka (Nový Jičín) – část okresního města Nový Jičín
 7. Loučka (Rajhradice) – bývalá obec, dnes součást obce Rajhradice v okrese Brno-venkov
 8. Studená Loučka – část města Mohelnice v okrese Šumperk

 vodní toky
 Loučka (přítok Bečvy) – levostranný přítok Bečvy 
 Loučka (přítok Morávky) – levostranný přítok Morávky 
 Loučka (přítok Svratky), někdy nepřesně zvaná též Bobrůvka nebo Bobrovka – pravostranný přítok Svratky
 Loučský potok, zvaný též Loučka – levostranný přítok Moravy
 Oslava (přítok Oskavy), zvaná též Loučka – levostranný přítok Oskavy
 horské vrcholy
 Loučka (Slezské Beskydy) – vrchol ve Slezských Beskydech
 jiný význam
 rozptylová loučka – pietní místo určené k rozptýlení popela zemřelého člověka

Související články 
 Loučky
 Louka (rozcestník)
 Loučná

Externí odkazy